

Hydronymes 

 La Moselotte est une rivière française du département des Vosges, dans la région Lorraine. C'est un affluent direct de la Moselle en rive droite, donc un sous-affluent du Rhin.
 Le lac de la Moselotte, lac artificiel, accessible au public à partir de 1998 à l’issue de l’exploitation bien gérée d’une carrière de sable, a une superficie est de 9,6 hectares. Il est situé à deux kilomètres en aval du Centre, au lieu-dit Les Amias, sur la commune de Saulxures-sur-Moselotte, membre de la Communauté de communes de la Porte des Hautes-Vosges, dans le département des Vosges.

Toponymes 
 Saulxures-sur-Moselotte est une commune du nord-est de la France, dans le département des Vosges, chef-lieu d'un canton de l'arrondissement d'Épinal.

Administratif 

 Le canton de Saulxures-sur-Moselotte est une ancienne division administrative française, située dans le département des Vosges et la région Lorraine.
 La communauté de communes de la Haute Moselotte est une structure intercommunale française située dans le département des Vosges et la région Lorraine.